Het ATP-toernooi van Estoril 2019 (met de officiële naam The Millennium Estoril Open) werd gespeeld van 29 april tot en met 5 mei 2019. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Clube de Ténis do Estoril in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Estoril
2019